Аро́н Я́ковлевич Аврех (7 мая 1915, Кирсанов — 28 декабря 1988, Москва) — советский , специалист в области политической истории России дореволюционного периода — десятилетия между русскими революциями (1905—1907 годов, Февральской и Октябрьской).

Биография 
Родился в семье извозчика. Образование получил в Смоленске, окончив в 1930-е годы школу-семилетку и фабрично-заводское училище. Там же работал в типографии. После обучался на историческом факультете МГУ, откуда был исключён за «недозволенные разговоры», но вскоре восстановлен. Окончил вуз в 1940 году.

В 1940—1941 годах работал в педагогическом институте города Энгельса. Войну начал солдатом с Московской битвы, а закончил в Германии в звании гвардии капитана. Был награждён четырьмя боевыми орденами. В 1942 году вступил в ВКП(б).

После войны в 1945—1947 годах преподавал в Архангельском государственном педагогическом институте. В 1947—1950 годах учился в аспирантуре МГУ. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Блок помещичьих и буржуазных партий в III Думе (к вопросу о крахе столыпинского бонапартизма)» (в 2 томах). Сотрудник Института истории АН СССР с 1954 года, с 1968 года — в Институте истории СССР. В 1967 году защитил докторскую диссертацию «Третья Дума и провал столыпинского бонапартизма» (в 2 томах). Был сторонником так называемого «нового направления» в историографии.

Основные работы А. Я. Авреха посвящены изучению истории самодержавия в его взаимоотношениях с либерально-буржуазными и реакционно-помещичьими партиями, а также третьеиюньской политической системе. Особенно интересовала историка фигура П. А. Столыпина.

Похоронен на Кунцевском кладбище.

Основные работы 
 Аврех А. Я. Царизм и третьеиюньская система. — М., 1966.

Мнения современников 
В те годы, когда многие историки занимались историческим пустозвонством и конъюнктурными поделками, обслуживая нужды застойной политики, А. Я. Аврех вспахивал научную целину. Но такие подвижники науки, её истинные служители, с их верностью марксистскому принципу партийности, то есть исторической правды, не были нужны деятелям и делателям застоя.

Аврех, по моим наблюдениям, был законченный солипсист. То есть он, конечно, не думал, что весь мир — его представление, но он считал себя самым умным человеком из всех людей, когда-либо живших и живущих. Некоторое исключение он делал для своей жены и сына. Но для внучки такого исключения уже не делалось. Дедушка считал её пустой и глупой девицей. О всех героях своих исследований, начиная от царя и кончая меньшевиками, он всегда писал с величайшим презрением. Tолько большевиков не трогал — по понятным причинам.

Примечания

Литература 
 Ганелин Р. Ш. Творческий путь А. Я. Авреха // История СССР. — 1990. — № 4. — С. 102‒112;
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А—Я. Дополнения. М.: ОАО «Московские учебники», 2014.

Ссылки 
 Публикации на сайте журнала «Скепсис»

Преподаватели Северного (Арктического) федерального университета
Сотрудники Института российской истории РАН
Члены КПСС
Историки-марксисты
Похороненные на Кунцевском кладбище
Участники битвы за Москву